Жена священника — название нескольких фильмов:
 Жена священника (фильм, 1971)
 Жена священника (фильм, 1996)